Plaats in Indonesië
 Sumber Waru (Binakal), een plaats in het bestuurlijke gebied Bondowoso in de provincie Oost-Java
 Sumber Waru (Waru), een plaats in het bestuurlijke gebied Pamekasan in de provincie Oost-Java

Zie ook 
 Sumberwaru, doorverwijspagina